Cascione ist der Familienname folgender Personen:

 Felice Cascione (1918–1944), italienischer Partisan und Arzt
 Giovan Battista Cascione (1729–1790), Architekt des Klassizismus auf Sizilien